En Wikipedia, el apellido italiano Longhi puede designar a las siguientes personas:

 Roberto Longhi (1890—1970), historiador de arte italiano;
 Pietro Longhi o Pedro Longhi (1701—1785), pintor y grabador italiano costumbrista;
 Raúl Longhi (1952—presente), exjugador y entrenador de fútbol argentino;
 Damiano Longhi(1952—presente), exjugador y entrenador de fútbol italiano;
 Fabiana Ríos de Longhi (1964—presente), política argentina, gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego.